

Presentación Previa 
Johan Brunström y Raven Klaasen son los campeones defensores. No pudieron defender su título ya que decidieron no participar en esta edición.

Oliver Marach y Florin Mergea son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a František Čermák y Philipp Oswald por 6–4, 6–3.

Cabeza de serie 

 'Oliver Marach /  Florin Mergea (Campeones)
 František Čermák /  Philipp Oswald (Final)

<li> Mikhail Elgin /  Michal Mertiňák (Cuartos de final)
<li> Ken Skupski /  Neal Skupski (Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Ginebra 2013